Taquilla puede referirse a:
 La taquilla donde se venden las entradas en cines teatros y similares; 
 Taquilla de vestuario, especie de armario ropero; o
 Taquilla, molusco bibalvo del océano Pacífico.